Stadionul Municipal Botoșani este un stadion multifuncțional, gazda meciurilor echipei FC Botoșani, acesta este administrat de Consiliul Local prin Directia Servicii Publice, Sport si Agrement Botoșani. Municipalul are o capacitate de 7.782 de locuri, toate pe scaune, de locuri și o suprafață de 31.674 m².

Stadionul beneficiază de nocturnă, inaugurată în Septembrie 2014 la un meci cu Dinamo București, meci câștigat de botoșăneni cu 3-2.

Galerie foto 

Municipal Botoșani
Botoșani
FC Botoșani